EGTA steht für:

 European Guitar Teachers Association, einen Berufsverband der Gitarrenlehrer
 Ethylenglycol-bis(aminoethylether)-N,N,N',N'-tetraessigsäure, einen Komplexbildner, ein Ersatzstoff für Ethylendiamintetraessigsäure
 European Group of Television Advertising, europäische Handelsverband für mediale Vermarkter

Abkürzung